Покхара:
 Покхара — город в центральном Непале, административный центр района Каски.
 Покхара — непальский аэропорт, обслуживающий коммерческие авиаперевозки города Покхара.
 Покхара — вторая по величине долина Непала.